

Arti e letteratura
 William McKenzie Morrison (1857–1921), fotografo statunitense
 William Morrison (1881–1973), poeta irlandese
 William Morrison, musicista e regista di video musicali

Politici
 William Morrison, politico statunitense
 William Ralls Morrison (1824–1909), politico statunitense
 William Robert Morrison (1878–1947), politico canadese
 William Morrison, I visconte Dunrossil (1893–1961), politico britannico

Scienze
 William Morrison (1855-1927), inventore statunitense